Сент Луси има више значења:
 Округ Сент Луси (Флорида)
 Сент Луси (Флорида)